Moulins [mulen], franc. mlýny, může znamenat:

místní název
 Moulins (Allier) – francouzské město v departementu Allier
 Moulins (Aisne) – francouzská obec v departementu Aisne
 Moulins (Ille-et-Vilaine) – francouzská obec v departementu Ille-et-Vilaine
 Moulins-Engilbert – francouzská obec v departementu Nièvre
 Moulins-en-Tonnerrois – francouzská obec v departementu Yonne
 Moulins-la-Marche – francouzská obec v departementu Orne
 Moulins-le-Carbonnel – francouzská obec v departementu Sarthe
 Moulins-lès-Metz – francouzská obec v departementu Moselle
 Moulins-Saint-Hubert – francouzská obec v departementu Meuse
 Moulins-sur-Céphons – francouzská obec v departementu Indre
 Moulins-sur-Orne – francouzská obec v departementu Orne
 Moulins-sur-Ouanne – francouzská obec v departementu Yonne
 Moulins-sur-Yèvre – francouzská obec v departementu Cher

jméno osob
 Roger de Moulins, v letech 1177-1187 velmistr rytířského řádu johanitů

podobné
 Moulis